Bleuets peut désigner :

Fruit 

 une baie semblable à la myrtille

Jeux et sports 
Le surnom de l’ en catégorie quelconque de tranche d'âge inférieure à la catégorie « senior », telles que :
L’Équipe de France espoirs de football
L’Équipe de France de rugby à XV des moins de 20 ans
L’Équipe de France de Concours complet d'équitation